Премия Леонса и Лены () — одна из самых престижных наград для молодых немецкоязычных поэтов. Учреждённая в 1968 году Дармштадтским писателем Вольфгангом Вейраухом и названа по именам главных героев комедии Георга Бюхнера «Леонс и Лена» (1839). С 1979 года финансируется городом Дармштадтом. Лауреаты главной премии получают денежную премию в размере 8 тыс. евро (по состоянию на 2020 год). Премия Леонса и Лены присуждается каждые два года на конкурсе «Литературный Март» (), где жюри также присуждает поощрительные премии Вольфганга Вейрауха. В 80-е годы каждый раз в конкурсе участвовало до 1000 поэтов. После введения в 2005 году конкурсного взноса число претендентов значительно уменьшилось, но в 2009 году сбор отменен.

Лауреаты 

 1968 Вольф Вондрачек
 1969 Катрин фон Хуттен
 1972 Ханне Ф. Юриц
 1973 Гарри Оберлендер
 1975 Рита Брейт
 1977 Фридерика Рот и Анно Ф. Левен
 1979 Людвиг Фельс, Рольф Хауфс и Райнер Малковски
 1981 Улла Хан, кроме того Тины Строхекер (спонсорская награда)
 1983 награда не вручалась
 1985 Ганс-Ульрих Трейхель
 1987 Ян Конеффке, кроме того Рихард Вагнер (специальный приз «Политическая поэма»)
 1989 Курт Драверт
 1991 Керстин Хенсель
 1993 Катрин Шмидт
 1995 Рауль Шротт
 1997 Дитер М. Граф
 1999 Рафаэль Урвейдер
 2001 Силке Шойерманн, Сабина Шо
 2003 Аня Утлер
 2005 Рон Винклер
 2007 Кристиан Шлойер
 2009 Ульрике Альмут Сандиг
 2011 Штеффен Попп
 2013 Катарина Шультенс
 2015 Дэвид Краузе
 2017 Андра Шварц
 2019 Евгений Брейгер

Ссылки 
 Антологии конкурсных текстов в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Примечания 

Литературные премии Германии
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1968 году